Варягозеро — пресноводное озеро на территории Амбарнского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 5,2 км², площадь водосборного бассейна — 33,4 км². Располагается на высоте 73,0 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно более чем на четыре километра вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

С севера и запада Варягозера вытекают безымянные водотоки, которые, протекая, соответственно, через Сигаламби и Шулгозеро, впадают в Энгозеро, воды из которого через реки Калгу и Воньгу попадают в Белое море.

В озере около десятка безымянных островов различной площади, однако их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды.

К югу от озера проходит автодорога местного значения.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000711102000003016.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Энгозера
Озёра Лоухского района